Апахуник () или Апакунеац дзор () — четырнадцатый гавар области Туруберан Великой Армении. Примерно соответствует Малазгердскому санджаку Османской империи на обоих берегах Восточного Ефрата (Арацани). Владетелями в эпоху раннего средневековья являлись князья Апахуни. С 860-х годов Апахуник находится в руках мусульманских кайсиков арабского племени сулайм

Внешние ссылки 
 К ГЛАВЕ 44

Примечания 

Гавары Туруберана